Esta é a lista de 112 jogadores da Major League Baseball que rebateram 20 ou mais triplas em apenas uma temporada. Chief Wilson é o líder em todos os tempos rebatendo 36 triplas em 1912. Curtis Granderson com 23 rebatidas triplas e Jimmy Rollins com 20, ambos conseguidos na temporada de 2007, são os mais recentes membros do clube.

Jogadores ativos estão em negrito.

Baseball-Reference.com

Listas de beisebol
Recordes e estatísticas do beisebol